Bournye ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bournye (1825–?), deutscher Historien- und Porträtmaler sowie Lithograf der Düsseldorfer Schule
 Gustav Bournye (1823–1858), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat des Kreises Prüm